Bandeirantes steht für:

 Bandeirantes, Mitglieder portugiesischer Expeditionstrupps 
 Bandeirantes (Mato Grosso do Sul),  Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul
 Bandeirantes (Paraná), brasilianisches Munizip im Norden des Bundesstaats Paraná